:

 Brown of Harvard, court métrage sorti en 1911
 Brown of Harvard, film américain sorti en 1918
 Tom, champion du stade, film américain sorti en 1926